Terrasson steht für:

 eine ehemalige Gemeinde in Frankreich, siehe Terrasson-Lavilledieu

Terrasson ist der Familienname folgender Personen:

 Jacky Terrasson (* 1965), französisch-amerikanischer Jazz-Pianist
 Jean Terrasson (1670–1750), französischer Kulturphilosoph und Hochschullehrer
 Thierry Terrasson (* 1966), französischer Comic-Zeichner